34-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин прошёл во Франции с 15 июня по 30 июня 2013 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённых на четыре группы. Чемпионат Европы 2013 года являлся отборочным этапом на первенство мира 2014 года в Турции. Золотые медали второй раз в своей истории завоевала сборная Испании, обыграв в финале сборную Франции со счётом 70:69.

Стадионы

Квалификация

Квалификационный раунд 
Сборные, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, проходят на чемпионат Европы.

Участники

Составы

Посев и жеребьевка турнира 
18 сентября 2012 года был произведен посев участников женского Евробаскета 2013. 21 сентября в Париже состоялась жеребьевка турнира.

Посев

Жеребьевка

Первый групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой этап

Группа E

Группа F

Плей-офф 
{{Round8-with third

|26 июня||75||58
|26 июня||85||79
|27 июня||55||41
|27 июня||87||83

|28 июня||88||69
|28 июня||49||57

|30 июня||70||69
|30 июня||71||92
}}

 Четвертьфинал 

 Полуфинал 

 Матч за 3-е место 

 Финал 

 Классификация 

 Матчи за 5—8 место 

 Матч за 7-е место 

 Матч за 5-е место 

 Итоговое положение 

  Квалификация на чемпионат мира 2014 и чемпионат Европы 2015

 Статистические лидеры ОчкиПодборыПередачиБлок-шотыПерехваты'''

Символическая сборная турнира 
  Селин Дюмерк,  Фрида Элдербринк  Санчо Литтл,  Изабель Якубу-Деуи ,  Альба Торренс

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2013
баскетбол
2013 год в баскетболе
Спорт во Франции в 2013 году
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по баскетболу во Франции